William Latimer peut se référer à :

 William Latimer († 1304),  Latimer, baron et soldat anglais ;
 William Latimer (v. 1276-1327),  Latimer, soldat et administrateur anglais ;
 William Latimer (1330-1381),  Latimer, soldat et courtisan anglais ;
 William Latimer (v. 1467-1545), religieux et helléniste anglais ;
 William Latimer (1498/99-1583), doyen de l'abbaye de Peterborough et biographe d'Anne Boleyn.